Schneiderhäusl ist der Ortsname von

 Schneiderhäusl (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schneiderhäusl (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern